Ольховатский сельский совет () — входит в состав
Чутовского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ольховатка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ольховатка 
 с. Левенцовка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Червоная Поляна

Примечания